

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kurzyska – część wsi Obierwia w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Kurzyska – część wsi Ruda w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz